St. Joe steht für:
 Port St. Joe, Stadt in Florida
 St. Joe State Park, Park in den USA
 St. Joe Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 St. Joe Company, amerikanisches Immobilienunternehmen